Darko Lazović (cyr. Дарко Лазовић, ur. 15 września 1990 w Čačaku) – serbski piłkarz występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Genoa CFC.

Kariera 
Lazović jest wychowankiem klubu Borac Čačak. Zadebiutował w nim w Meridijan Superlidze 2 marca 2008 w meczu z Hajdukiem Kula. W latach 2009–2015 występował w Crvenej zvezdzie Belgrad, a latem 2015 trafił do Genoi.

Reprezentacja 
Darko Lazović zadebiutował w reprezentacji Serbii 14 grudnia 2008 w meczu z Polską.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Serbii w piłce nożnej
Piłkarze FK Crvena zvezda
Piłkarze Boraca Čačak
Piłkarze Genoi CFC
Ludzie urodzeni w Čačaku
Urodzeni w 1990
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022